Schlacht von Santa Rosa steht für:

 Schlacht von Santa Rosa (1856) in Costa-Rica
 Schlacht von Santa Rosa Island in Florida (1861)